Francesco Pignatelli (cardinal), cardinal italien du xviiie siècle ;
 Francesco Pignatelli (marquis de Laino), un général, italien ;
 Francesco Pignatelli (1775-1853), général italien ;